Svartfot eller Svartfötter kan avse:

 Svartfot – nedsättande uttryck om strejkbrytare, se Strejkbryteri
 Svartfötterna – en konfederation av tre amerikanska algonkinspråkiga urfolk
 Svartfot – en term för franska medborgare som bodde i franska Algeriet före självständigheten, se Pied-noir